Агадир — город на юго-западе Марокко, исторический центр региона Сус.
 Агадир — арабское название многоэтажных глинобитных, каменных или кирпичных башен, которые выполняли функции укреплённого центра поселений в ряде стран Магриба.

См. также 
 «Хассани Агадир» — марокканский футбольный клуб из города Агадир.